Garrard steht für:

 Garrard (Kentucky), Ort im Clay County
 Garrard County, County im US-Bundesstaat Kentucky
 Garrard-Gletscher im Transantarktischen Gebirge, Antarktika
 Garrard & Co, britischer Hofjuwelier in London
 Garrard Manufacturing Company, britischer Automobilhersteller

Garrard ist der Familienname folgender Personen:
 Apsley Cherry-Garrard (1886–1959), britischer Polarforscher
 Don Garrard (* 1929), kanadischer Opernsänger (Bass)
 Kenner Garrard (1827–1879), US-amerikanischer Offizier
 James Garrard (1749–1822), US-amerikanischer Politiker
 Mary D. Garrard (* 1937), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Richard Garrard (1911–2003), australischer Ringer
 Theophilus T. Garrard (1812–1902), US-amerikanischer Politiker, Offizier, Farmer und Geschäftsmann

Siehe auch:
 Gerrard